Naselja u BiH:
 Jasenovo (Foča, BiH), naselje u općini Foča

Naselja u Srbiji
 Jasenovo (Bela Crkva, Srbija), naselje u općini Bela Crkva
 Jasenovo (Despotovac, Srbija), naselje u općini Despotovac
 Jasenovo (Nova Varoš, Srbija), naselje u općini Nova Varoš